Brognon (Ardennes)
 Brognon (Côte-d'Or)